Személyek
 Kleopátra, női keresztnév; leghíresebb viselője VII. Kleopátra egyiptomi királynő
 Kleopátra, Meleagrosz felesége a görög mitológiában

Színpadi művek, filmek
 Kleopátra, eredeti címe Cléopâtre, Jules Massenet operája (1914)
 Kleopátra, eredeti címe Cleopatra,  Cecil B. DeMille 1934-ben bemutatott amerikai film, címszerepben Claudette Colbert  
 Kleopátra, eredeti címe Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz 1963-ban bemutatott angol-amerikai filmje, címszereplő  Elizabeth Taylor
 Kleopátra, eredeti címe Cleopatra, Michel Auder 1970-ben bemutatott amerikai filmje, címszereplő Viva
 Kleopátra, eredeti címe Cleopatra, Franc Roddam 1999-ben bemutatott televíziós minisorozata, címszereplő Leonor Varela